Водянский сельский совет — административно-территориальная единица:

Украина 
 Водянский сельский совет — Верхнеднепровский район, Днепропетровская область, Украина.
 Водянский сельский совет — Каменско-Днепровский район, Запорожская область, Украина.
 Водянский сельский совет — Компанеевский район, Кировоградская область, Украина.
 Водянский сельский совет — Петровский район, Кировоградская область, Украина.
 Водянский сельский совет — Шполянский район, Черкасская область, Украина.
 Водянский сельский совет — ликвидированная административно-территориальная единица, Софиевский район, Днепропетровская область, УССР.

См. также